Rude boy – subkultura młodzieżowa
 Rude Boy – film 
 Rude Boy – singel